Miejscowości w USA:
 Athol – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Kootenai
 Athol – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Athol – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Athol – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
Gminy w USA:
 Athol (ang. Athol Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Athol (ang. Athol Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink